Фламбуро може да се отнася за:

 Негован, днес Фламбуро, село в дем Лерин, Гърция
 Байрактар махала, днес Фламбуро, село в дем Висалтия, Гърция
 Фламбуро или Байряк, най-високият връх в планината Шапка, Гърция